Гуськов, Андрей:
 Гуськов, Андрей Анатольевич (род. 1961) — российский дипломат, посол России на Кубе.